Выходи за меня — пятый студийный альбом российской рэп-группы Anacondaz, выпущенный в 2017 году.

Список композиций

Реакция 
Алексей Мажаев отметил, что в этом альбоме группа «движется в колее», намеченной предыдущими работами группы и он, хотя и не лишён интересных находок в плане текстов, будет интересен в основном преданным поклонникам группы.

Примечания

Ссылки 
 Выходи за меня на Яндекс.Музыка

Альбомы Anacondaz